Нуево Парахе има више значења:

 Нуево Парахе (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нуево Парахе (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику